Bernard Chevallier ist der Name folgender Personen:

* Bernard Chevallier (Reiter) (1912–1997), französischer Reiter 
 Bernard Chevallier (Rugbyspieler) (1925–2018), französischer Rugby-Union-Spieler